Чемпионат мира по биатлону 2010 прошёл в Ханты-Мансийске 28 марта 2010 года.

Был разыгран только 1 комплект медалей — в смешанной эстафете.

Как прошли соревнования 
По действующим правилам чемпионат мира по биатлону в год проведения зимних Олимпийских игр проводится только в тех дисциплинах, которые не включены в олимпийскую программу. Поэтому чемпионат мира в 2010 году состоял только из смешанной эстафеты.

Расписание

Таблицы медалей

Результаты

Смешанная эстафета 

Международные соревнования по биатлону в России
Март 2010 года
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске